Паоли има више значења:
 Паоли (Пенсилванија)
 Паоли (Индијана)
 Паоли (Колорадо)
 Паоли (Оклахома)
 Паоли (Казерта)
 Паоли (Катанија)